Piotr Sawicki (1895 – 1968) – rosyjski ekonomista 
 Piotr Sawicki (ur. 1948) – polski artysta fotograf
 Piotr Sawicki (ur. 1974) – polski karateka kyokushin
 Piotr Sawicki – polski ultramaratończyk
 Piotr Sawicki – polski łucznik, paraolimpijczyk
 Piotr Sawicki (ur. 1976) – polski gitarzysta basowy. Członek zespołu Iowa Super Soccer
 Piotr Sawicki (ur. 1952) – polski urzędnik państwowy, były wiceminister finansów